Op het US Open 2018 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van vrijdag 7 tot en met zondag 9 september 2018 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen zeven speelsters uit de top-8 deel.

Titelverdedigster Yui Kamiji uit Japan was als tweede geplaatst. Zij bereikte de finale.

Het eerste reekshoofd, de Nederlandse Diede de Groot, won het toernooi. In de finale versloeg zij haar dubbelspelpartner Kamiji in twee sets. De Groot wist voor het eerst het US Open op haar naam te schrijven. Het was haar vierde grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2018